|}

Die schwedische Bahngesellschaft Östra  Värmlands järnvägsaktiebolag (OWJ) wurde 1873 gegründet, um ältere Verkehrsverbindungen (), die aus kurzen Bahnstrecken sowie Schifffahrtswegen über Binnenseen und durch Kanäle bestanden, zu ersetzen und die Verkehrsverhältnisse zwischen Kristinehamn und der Bergwerksregion um Filipstad in Värmlands län zu verbessern.

Dabei handelte es sich um die Hauptstrecke Persberg–Kristinehamn sowie die Nebenstrecke Nyhyttan–Finnshyttan, die zu Beginn der 1870er Jahre geplant wurden. Die Konzession zum Bau der beiden Strecken wurde am 9. Mai 1873 erteilt.

Geschichte 
Die einzelnen Streckenabschnitte wurden wie folgt für den öffentlichen Verkehr freigegeben:
 Kristinehamn–Storfors: 3. Juni 1873
 Storfors–Gammalkroppa: 11. Dezember 1875
 Nach der provisorischen Freigabe der Strecke Gammalkroppa–Nyhyttan–Filipstads Ö für den Güterverkehr am 1. Februar 1876 wurden die restlichen Streckenstücke Filipstads Ö–Finnshyttan am 3. April 1876 und Gammalkroppa–Persbergs gruva am 1. Dezember 1876 ihrer Bestimmung übergeben. In Finshyttan schloss die Schmalspurbahn Flipstad Norra Bergslags Järnväg an.

In den ersten Jahren gab es zudem eine zwei Kilometer lange private, nicht konzessionierte Anschlussbahn zwischen Elfbroväxeln und Elfbrohyttan lastplats.

Integration früherer Gesellschaften 
Für den Bahnbau erwarb das Unternehmen die schmalspurigen Bahnstrecken Christinehamn–Sjöändan (1099 mm), die neun Kilometer lange, zwischen Bernsnäs brygga am Östersjön und Gammalkroppa am Yngen verlaufende Strecke der Kroppa Jernvägs- och Sjö-transports-Actie-Bolag (802 mm) und die von Vinternäset am Yngen nach Aborrbergets krön und weiter zum Hafen nach Filipstad führende Yngs–Daglöse Järnväg (692 mm).

Die Gesellschaft verwendete das alte Bahnhofsgebäude der Bahnstrecke Christinehamn–Sjöändan in Kristinehamn. In Herhult wurde Bergslagernas Järnvägar gekreuzt. Die Strecke endete in Persbergs gruva.

Erweiterung und Verkauf 
Mora Vänerns järnvägsaktiebolag (MVJ) beantragte für eine Erweiterung der Strecke zwischen Persberg und Mora eine Konzession, die sie 1887 erhielt. Beim Bau dieser Strecke wurde der Bahnhof Persberg nach Westen verlegt.

In den Jahren von 1889 bis 1897 mietete Mora Vänerns järnvägsaktiebolag die Strecke der ÖWJ, bis sie am 1. Januar 1897 für den Preis von 4,5 Millionen Kronen in den Besitz von MVJ überging.

MVJ wiederum wurde 1917 vom schwedischen Staat erworben, der die Strecken an Statens Järnvägar übergab. Zu diesem Zeitpunkt wurde die Inlandsbahn projektiert und die Strecke wurde ein Teil des Südabschnittes. Die Strecke zwischen Kristinehamn und Nykroppa existiert noch und ist heute Teil der Inlandsbahn. Die Abschnitte Herrhult–Persberg und Nyhyttan–Finshyttan wurden durch eine andere Streckenführung ersetzt und abgebaut.

Einzelnachweise

Weblinks 
 
 
 

Bahngesellschaft (Schweden)
Gegründet 1873
Aufgelöst 1897
Inlandsbahn